Linhart je české příjmení, počeštěná podoba osobního jména Leonard.

Vzniklo ze jména Leonhart, které je původem severoněmecké (originální podoba je Lienhard). Toto jméno je složené; doslovným překladem pak leo = lev; hart = tvrdý (tak jako jméno Leonard či Leonardo). Ve své původní verzi se vyskytuje již v polovině 12. století.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 svatý Linhart (Leonard z Noblacu či z Limoges) – franský světec, kterému jsou zasvěceny kostely a kaple
 Aleš Linhart (* 1964) – český lékař
 Aloisie Linhartová (1889 – po 1935) – členka prvního československého odboje
 Anna Linhartová (* 1994) – česká herečka
 Antonín Linhart (1940-2021) – český folkový, countryový a trampský hudebník
 Bedřich Linhart (1886–1944) – československý odbojář
 Dagmar Linhartová (1921–1990) – česká herečka
 Evžen Linhart (1898–1949) – český architekt
 František Linhart (1882–1959) – český teolog, filosof a překladatel
 Hana Linhartová – česká překladatelka z němčiny 
 Jan Linhart – jazzový klavírista
 Jaroslav Linhart (1923–???) – český a československý politik KSČ, poslanec FS za normalizace
 Jaroslav Linhart (hokejista) (* 1956) - český hokejista
 Josef Linhart – vícero nositelů
 Kamil Linhart (1920–2006) – český výtvarník
 Ladislav Linhart (1902–1974) – český fotbalový brankář
 Linhart Colona z Felsu (1565–1620) – český šlechtic
 Lubomír Linhart (1906–1980) – český básník, výtvarník, publicista a nakladatelský redaktor
 Miroslav Linhart – vícero nositelů
 Oto Linhart (* 1958) – český spisovatel, básník a publicista
 Otto Linhart (1932–2004) – český chirurg
 Otto Linhart (1895–1980) – český radiotelegrafista v odboji za protektorátu
 Patrik Linhart (* 1975) – český básník, esejista, performer a výtvarník
 Pavel Linhart (1960–2011) – český scenárista, režisér, kameraman a pedagog
 Petr Linhart (* 1962) – český folkový písničkář
 Tomáš Linhart (* 1984) – český hokejista
 Václav Linhart (1892–1942) – československý odbojář
 Věra Linhartová (* 1938) – česká spisovatelka
 Viktor Linhart (1913–1950) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ, důstojník SNB
 Zdeněk Linhart (* 1994) – český fotbalista
 Zdeněk Linhart (1888–1943) – odbojář, bratr radiotelegrafisty Otto Linharta, spolupracovník radiotelegrafisty Jindřicha Klečky (Sparta I)
 Zbyněk Linhart (* 1968) – český politik, starosta města Krásná Lípa

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Příjmení Linhart v USA